Il singolare del torneo di tennis Guardian Direct Cup 1998, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Evgenij Kafel'nikov che ha battuto in finale Cédric Pioline 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Petr Korda (secondo turno)
 Patrick Rafter (quarti di finale)
 Evgenij Kafel'nikov (campione)
 Greg Rusedski (primo turno)

 Richard Krajicek (primo turno)
 Sergi Bruguera (primo turno)
 Karol Kučera (quarti di finale)
 Goran Ivanišević (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Guardian Direct Cup 1998
ATP Tour 1998